Orșova se poate referi la:
 Orșova, un municipiu din județul Mehedinți
 Orșova, o localitate din județul Mureș
 Orșova-Pădure, o localitate din județul Mureș
 Orșova, afluent al râului Gurghiu, (județul Mureș).